Пи́чел () — фамилия. Известные носители:

 Пичел, Винс (род. 1982) — американский боец ММА.
 Пичел, Ирвинг (1891—1954) — американский актёр и кинорежиссёр.